Pleocoma är ett släkte av skalbaggar. Pleocoma ingår i familjen Pleocomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Pleocoma